Tenisowy turniej WTA Istanbul Cup 2009 odbył się w dniach 25 – 2 sierpnia w tureckim Stambule na kortach twardach. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009